A Ilha do Tamanduá é a maior ilha de Caraguatatuba e seu acesso é feito por barcos que saem das praias Mococa, Cocanha e Tabatinga. A ilha encanta pela natureza intocada e é uma ótima opção para mergulho. Os visitantes têm a obrigação de recolher todo lixo que produzirem para preservar esse verdadeiro paraíso ecológico. No lado norte da ilha encontra-se um restaurante, onde barcos podem passar o dia pois ficam abrigadas do mar aberto. Já no lado leste encontra-se uma linda praia deserta com águas cristalinas e poucas ondas. No lado sul é um excelente ponto de pesca de garoupas, sororocas, galo, prejereba, etc, também vale ressaltar que o lado sul é mar aberto e sem praias.

Ligações externas 
 

Tamandua
Caraguatatuba